

Гіполітув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Гіполітув — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Гіполітув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Гіполітув — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Гіполітув — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства